Чемпионат Эстонии по кёрлингу среди смешанных команд () — ежегодное соревнование эстонских смешанных команд по кёрлингу (команда должна состоять из двух мужчин и двух женщин; см. :en:Mixed curling). Проводился с 2004 по 2017 год. Организатором является Ассоциация кёрлинга Эстонии (, ).

Победитель чемпионата получал право до следующего чемпионата представлять Эстонию на международной арене как смешанная сборная Эстонии.

Годы и команды-чемпионы 
Составы команд указаны в порядке: четвёртый, третий, второй, первый, запасной, тренер; cкипы выделены полужирным шрифтом.

Примечания

См. также 

Кёрлинг
Эстония
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2004 года
Исчезли в 2018 году
Соревнования по кёрлингу в Эстонии